III. Konstantin nyugat-római császár (–411)
III. Konstantin bizánci császár (612–641)
III. Konstantin skót király (971 előtt–997)
III. Konstantin örmény király (1313–1362/63)
III. Konstantin muhrani herceg (1696 körül–1755)